L'aéroport de Korhogo  est un aéroport de Côte d'Ivoire desservant la ville de Korhogo, dans le Nord du pays.

Statistiques

Situation

Korhogo